Miejscowości w USA:
 Timberlake – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Timberlake – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Campbell

Ludzie:
 Gary Timberlake – gracz baseball;
 Justin Timberlake – piosenkarz;